

Anno 
 814 o 814 a.C.

Codici 
 814 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di North Scituate, nella Contea di Plymouth (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 814 – numero